Thorgunna Vagnsdatter eller Thorgunna Vognsdatter (født omkr. 1030), datter af Vagn Åkesson og Ingeborg Torkelsdatter og oldebarn af Palnatoke.

Thorgunna blev gift med Jarl Thrugot Ulfsen Fagerskind af Galicien, søn af Jarl Ulv Galiciefarer og Bodil Haakonsdatter.

Mor til Bodil Thrugotsdatter, Svend Thrugotsen og Astrad Thrugotsen.

Anetavle 

Danskere i 1000-tallet